Reuilly (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Reuilly (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym